Кубок Кремля 2011 — 22-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в Москве (Россия) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2011 году турнир прошёл с 17 по 23 октября. Соревнование продолжало серию зальных турниров, расположенную в календаре между US Open и Итоговыми турнирами.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Виктор Троицки
 в женском одиночном разряде —  Виктория Азаренко
 в мужском парном разряде —  Игорь Куницын и  Дмитрий Турсунов
 в женском парном разряде —  Хисела Дулко и  Флавия Пеннетта

Общая информация 
Список участников одиночного турнира у мужчин возглавил Янко Типсаревич (№ 13 в мире в тот период). Серб один за другим выиграл все четыре матча турнира и завоевал общий титул. В финале Янко справился с соотечественником Виктором Троицки. Сильнейшим несеянным участником соревнования стал Жереми Шарди, который начал приз с отборочного турнира и закончил лишь в полуфинале основы. Титульный матч между двумя представителями Сербии стал первым в истории матчем такого уровня для местного тенниса и первым за три года мононациональным финалом на московском турнире.

Лидерами посева в парном соревновании стали Филип Полашек и Франтишек Чермак (27-я и 21-я ракетки мира в тот период). Чехословацкая команда начала турнир с двух затяжных матчей, но в дальнейшем действовала куда увереннее, дойдя до финала и завоевав общий титул. В финале они справились с несеянной командой Карлос Берлок / Давид Марреро. Прошлогодние чемпионы — Игорь Куницын и Дмитрий Турсунов — защищали свой титул, но уступили уже на старте.

Список участниц одиночного турнира у женщин возглавила Вера Звонарёва (№ 5 в мире в тот период). Россиянка задержалась на домашнем призе на пару матчей, уступив в четвертьфинале Доминике Цибулковой. Словачка затем дошла до финала, где по итогам решающей партии переиграла несеянную Кайю Канепи и завоевала общий титул. Прошлогодняя чемпионка — Виктория Азаренко — не защищала свой титул.

Лидерами посева в парном соревновании стали Квета Пешке и Катарина Среботник (вторые ракетки мира в тот период). Чехословенский альянс покинул турнир в четвертьфинале, а приз разыграли две другие сеянные команды, где Ваня Кинг и Ярослава Шведова по итогам двух сетов справились с Анастасией Родионовой и Галиной Воскобоевой. Сильнейшей несеянной парой стала команда Урсула Радваньская / Евгения Родина, добравшаяся до полуфинала. Прошлогодние чемпионки — Хисела Дулко и Флавия Пеннетта — не защищали свой титул.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Янко Типсаревич обыграл  Виктора Троицки со счётом 6-4, 6-2.
 Типсаревич выигрывает 2-й титул в основном туре ассоциации.
 Троицки уступает 2-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в основной туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Доминика Цибулкова обыграла  Кайю Канепи со счётом 3-6, 7-6(1), 7-5.
 Цибулкова с 4-й попытки побеждает в финале турнира ассоциации.
 Канепи уступает 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Мужчины. Парный турнир 
  Франтишек Чермак /  Филип Полашек обыграли  Карлоса Берлока /  Давида Марреро со счётом 6-3, 6-1.
 Чермак выигрывает 4-й титул в сезоне и 26-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Полашек выигрывает 3-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

{{Турнир16-Теннис3
|RD1=Первый раунд
|RD2=Четвертьфиналы 
|RD3=Полуфиналы
|RD4=Финал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Ф. Полашек  Ф. Чермак
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=[10]| RD1-seed02= 
| RD1-team02= С. Стаховский  М. Южный
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=[7]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Дж. Серретани  Ф. Маркс
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К. Бек  М. Мертиняк
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= К. Флеминг  Р. Хатчинс
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Т. Габашвили  Е. Донской
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= В. Балуда  А. Кузнецов
| RD1-score07-1=7| RD1-score07-2=63
| RD1-score07-3=[5]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Т. К. Хьюи  А. Шамасдин
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=[10]

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Ж. Беннето  Дж. Маррей
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=7| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= И. Зеленай  А. Сеппи
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=63
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К. Берлок  Д. Марреро
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= Л. Длоуги  А. Долгополов
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=64
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А. Богомолов  М. Кукушкин
| RD1-score13-1=7| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=[10]| RD1-seed14= 
| RD1-team14= И. Куницын  Д. Турсунов
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=[8]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М. Елгин  Д. Истомин
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Д. Браччали  П. Стараче
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ф. Полашек  Ф. Чермак
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=[11]| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Дж. Серретани  Ф. Маркс
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=[9]

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Т. Габашвили  Е. Донской
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=[10]
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Т. К. Хьюи  А. Шамасдин
| RD2-score04-1=63
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=[4]

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Ж. Беннето  Дж. Маррей
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К. Берлок  Д. Марреро
| RD2-score06-1=7| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А. Богомолов  М. Кукушкин
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= М. Елгин  Д. Истомин
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Ф. Полашек  Ф. Чермак
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= Т. Габашвили  Е. Донской
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= К. Берлок  Д. Марреро
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= А. Богомолов  М. Кукушкин
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Ф. Полашек  Ф. Чермак
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= К. Берлок  Д. Марреро
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3= 
}}

 Женщины. Парный турнир 
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова''' обыграли  Анастасию Родионову /  Галину Воскобоеву со счётом 7-6(3), 6-3.
 Кинг выигрывает 2-й титул в сезоне и 14-й за карьеру туре ассоциации.
 Шведова выигрывает 3-й титул в сезоне и 6-й за карьеру туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2011

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA
 
 

Россия
Теннис
Теннис
Октябрь 2011 года
2011